

Тельманський сільський округ — адміністративна одиниця, Атбасарський район, Акмолинська область
 Тельманський сільський округ — адміністративна одиниця, Денисовський район, Костанайська область
 Тельманський сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область